Кайырма — название населённых пунктов в Киргизии:

 Кайырма — село в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.
 Кайырма — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Кайырма — село в Жайылском районе Чуйской области.
 Кайырма — село в Чуйском районе Чуйской области.